Пи́лда () — топоним в Латвии:

 Пилда — посёлок в Лудзенском крае, административный центр Пилдинской волости.
 Пилда — озеро в Нюкшинской волости Лудзенского края.
 Пилда — река, протекает в окрестностях города Лудза.